Чернецкое — озеро и гидрологический памятник природы местного значения. Находится в Лиманском районе Донецкой области между селами Диброва и Пискуновка. Статус памятника природы присвоен решениями облисполкома № 622 от 25 декабря 1975 года и № 7 от 9 января 1991 года. Площадь — 12,24 га. Это лесное озеро образовалось как старица реки Северский Донец.

Озеро Чернецкое входит в состав Национального природного парка «Святые горы».

Примечания

Литература 
 Пасичник, Н. И. Озера и заказники: [Краснолиман. р-на] / Н. И. Пасичник //Пасичник, Н. И. Краснолиманщина: вчера, сегодня, завтра. 2007. 335 с.: ил. — С.262-264.

Ссылки 
 

Бассейн Северского Донца
Памятники природы Донецкой области
Гидрологические памятники природы
Озёра Донецкой области
Водные объекты Лиманского района (Донецкая область)
Святые горы (национальный парк)